Ла Чореада има више значења:

 Ла Чореада (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чореада, Ла Пења Чореада (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику